Перегрин Тук (, варианты перевода — Тук, Крол), также называемый Пином и Пиппином  — хоббит, один из главных персонажей эпоса «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина. Принадлежал к знатному хоббитскому роду Туков. Сподвижник и близкий друг Фродо Бэггинса. Хоббит, который вошёл в Братство Кольца. Воин Гондора. Спас от сожжения Фарамира, брата Боромира, сына наместника Гондора Дэнетора II (который и хотел устроить сожжение). В этом ему помогал воин Гондора Берегонд. После Войны Кольца стал таном Шира и вместе с Хозяином Баклэнда Мериадоком стал по повелению короля Арагорна Элессара Советником Северного Королевства.

Литературная биография 
Перегрин Тук родился в 2990 году Т. Э. в семье тана Паладина II и Эглантины Тук и являлся младшим ребёнком (у него были три старшие сестры — Перлина, Очецвета и Душица) и единственным сыном. Его лучший друг — Мериадок Брендибак — является его двоюродным братом по отцовской линии. Был младше Мериадока на восемь лет.

Участие в событиях «Властелина Колец» 
В 3018 году Т. Э., когда Фродо Бэггинс по совету Гэндальфа Серого всё-таки отправился в Ривенделл, унося с собой Кольцо Всевластья, Перегрин Тук стал одним из его спутников. 

По пути в Ривенделл, он нашёл зачарованный кинжал арнорской работы в Могильниках Кардолана, ставший ему оружием.

На Совете у Элронда его и Мериадока Брендибака по настоянию того же Гэндальфа включили в число Хранителей. 

Во время перехода Братства Кольца через Морию, Перегрин бросил в глубокий колодец камень и это открыло оркам и гоблинам Мории их местоположение. 

Будучи в Лотлориэне, получил от владычицы Галадриэль эльфийскую брошь в виде листа мэллорна как и все другие члены Братства Кольца. 

Все вместе Хранители добрались до Парт Галена, где Перегрин и Мериадок были схвачены урук-хаями Сарумана, при этом, защищая хоббитов, погиб старший сын наместника Гондора, Боромир. Лишь чудом Перегрин спасся во время нападения на орков отряда Эомера на опушке Фангорна. Там же он повстречался с энтами и вместе с ними принял участие в знаменитом походе воинства энтов на Изенгард.

После разгрома Изенгарда и отрешения Сарумана от власти Перегрин волей случая подобрал палантир, выброшенный из башни Ортханка Гримой Гнилоустом. Палантир забрал у него Гэндальф, однако, будучи от природы весьма любопытным, Перегрин всё-таки хитростью завладел им и на некоторое время заглянул в него, — тем самым подставив себя под магический удар Тёмного Властелина Саурона. Лишь благодаря неимоверной хоббитской стойкости Пиппин не подчинился воле Саурона, однако Гэндальфу пришлось взять его с собой в Гондор из опасения, что Саурон пожелает заполучить дерзкого и непокорного хоббита живым.

В Гондоре Перегрин из благодарности к своему защитнику, покойному Боромиру, поступил на службу к его отцу, наместнику Дэнетору II и стал — единственным из известных хоббитов — Стражем Цитадели Минас Тирита. Благодаря Перегрину, вовремя предупредившему Гэндальфа, маг успел помешать обезумевшему Дэнетору и спасти жизнь младшему сыну наместника, Фарамиру.

После разгрома войск Мордора на Пеленнорских полях Перегрин в составе роханско-гондорской дружины принял участие в походе к Мораннону и в Битве у Чёрных Врат, где лично сразил одного из троллей.

С окончанием Войны Кольца Перегрин, удостоенный в Гондоре рыцарского звания и назначенный на должность королевского посланца, вернулся в Шир, где вместе с Мериадоком возглавил восстание хоббитов против диктатуры Сарумана, хитростью захватившего власть над страной. Восстание завершилось победоносным сражением в Приречье, в котором Перегрин и Мериадок выступали в качестве полководцев.

Кроме того, Пиппин известен как один из самых рослых хоббитов (заодно с Мериадоком), так как оба значительно выросли (по меркам хоббитов), испив воды энтов, которой неоднократно угощал полуросликов энт Фангорн:

Учитывая, что 1 дюйм равен 2,54 см, Пиппин вырос почти на 8 см, что сделало его Геркулесом среди хоббитов.

В 14 году Ч. Э. Перегрин Тук унаследовал титул тана. В 64 году они с Мериадоком добровольно сложили с себя обязанности глав своих родов и отправились в путешествие в Рохан и в Гондор. Через год оба умерли в Гондоре и были похоронены в усыпальнице гондорских королей и наместников на Рат Динен.

Происхождение имени 
В хоббитском семействе Туков предпочитали давать детям вычурные имена с претензией на аристократичность. Перегрины (от лат. peregrinus — иностранец, чужеземец) — лично свободные, но не имеющие римского гражданства лица. Пиппин — французское имя; известно несколько королей с этим именем, самый известный из которых Пипин Короткий, основатель династии Каролингов.

Настоящее на его родном языке адуни (вестроне) - Разанур, прозвище - Разар (яблочко).

"Тук" на языке хоббитов когда-то означало "крепкий, сильный", но ко времени событий "ВК" слово уже забылось и потому оставлено без перевода на английский. (ассоциация с монахом Туком из "Робин Гуда" вполнее естественна).

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи романа «Властелин колец»
Полурослики
Вымышленные фехтовальщики